Тодоровци може да се отнася за:

 село Тодоровци (Област Велико Търново), България
 село Тодоровци (Област Габрово), България
 село Тодоровци (Община Каменица), Република Македония.